Южный — бывший посёлок горняков в Чаунском районе Чукотского автономного округа России. Входил в состав городского округа Певек.

Географическое положение 
Расположен вблизи реки Млельын в южных отрогах Шелагского хребта. С районным центром связан грунтовой автодорогой, расстояние до города окружного значения — 580 км.

История 
Посёлок основан геологами, как минимум в 1950 году.

Официально ликвидирован в 1998 году.

В настоящее время россыпи в окрестностях посёлка отрабатывает артель старателей «Чукотка».

Население

Топографические карты

Примечания 

Населённые пункты Чаунского района
Исчезнувшие населённые пункты Чукотского автономного округа
Бывшие посёлки городского типа Чукотского автономного округа